Tu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heisuo Tu
 Li-hong Tu
 Yu Lin Tu
 Yong-Qin Tu